Мелис Айткулович Убукеев (; 17 апреля 1935, Фрунзе, Киргизская АССР (ныне Бишкек, Киргизия) — 27 июля 1996, там же) — киргизский и советский , . Народный артист Киргизской Республики (1991), Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1979).

Биография 
Потомок Ормон-хана. Родился в семье первого секретаря горкома партии в Таджикистане, в 1937 году репрессированного.
 
В 1961 году окончил исторический факультет Киргизского госуниверситета, в 1965 году — режиссёрский факультет ВГИКа (1965, мастерская Сергея Герасимова).

В 1960 году его короткометражный документальный фильм «Горная река», снятый на студии «Казахфильм», продемонстрировал язык молодого киргизского поколения.

С 1972 года — режиссёр киностудии «Казахтелефильм», с 1974 года — «Киргизтелефильм». В 1977—1978 годах выпустил семь номеров сатирического киножурнала «Корогоч».

М. Убукеев — один из пионеров кинематографа Киргизии, вместе с Т. Океевым и Б. Шамшиевым участвовал в формировании поколения, которое в Советском Союзе называли «киргизским чудом». Работал в кино и на телевидении.

Первым заметил талант Т. Турсунбаевой и ввёл её в кино. В течение нескольких лет сотрудничал с Национальной академией наук Киргизстана для сбора материала для подготовки к фильму по эпосу «Манас». Однако снять художественный фильм ему не удалось.

Фильмография 
 Режиссёр
  — Вселенная Манаса (документальный)
  — Последний Манасчи (документальный)
  — Великий Манасчи (документальный)
  — Провинциальный роман
  — Жили-были… (короткометражный)
 Вечерний пригород (Казахфильм, телефильм с 1968 по 1981)
  — Ак Мёёр
1968 — Акын (документальный)
  — Служу Советскому Союзу (документальный)
 Секрет мелодии
  — Трудная переправа
  — Горная река (документальный)

 Сценарист
  — Провинциальный роман
  — Ак Мёёр (телефильм)

Награды 
 Народный артист Киргизской Республики (1991)
 Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1979)
 Памятная золотая медаль «Манас-1000» (1995)
 Почётная грамота Кыргызской Республики (1996)
 Фильм «Трудная переправа» награждён дипломом 1 степени на Всесоюзном кинофестивале 1966 года.
 Фильм «Ак Мёёр» награждён премией Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде в 1968 году.

Примечания

Ссылки 
 

Народные артисты Киргизии
Заслуженные деятели искусств Киргизской ССР
Выпускники Киргизского национального университета
Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Кинорежиссёры СССР
Кинорежиссёры XX века
Персоналии:Киргизфильм